Osoby o tym nazwisku:
 Neville Longbottom – fikcyjna postać z cyklu powieści Harry Potter autorstwa J.K. Rowling
 Peter Longbottom – brytyjski kolarz

Miejscowości o tej nazwie:
 Longbottom – fikcyjna miejscowość w Południowej Ćwiartce Shire